Námořní kadet může označovat:
 hodnostní označení Námořní kadet (něm Seekadett), používané dříve v K. und K. Kriegsmarine, dnes v Deutsche Marine 
 opereta od Richarda Genéa
 známější označení Légalova matu, též nazývaného Blackburnova léčka